SPICA, űrtávcső
Spica, a Szűz csillagkép legfényesebb csillaga, Alfa Vir